Endre László (1895–1946) magyar politikus, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára 
 Endre László (1895–1971) csillaghegyi csendőrparancsnok